PUPS est un sigle de 4 lettres pouvant désigner :
 Presses de l'université Paris-Sorbonne, maison d'édition de la Sorbonne ;
 Partija Ujedinjenih Penzionera Srbije, parti politique serbe défendant les retraités.